En Pologne, Mączno peut correspondre à :
 Mączno (Wałcz)
 Mączno (Poméranie-Occidentale)